Хільперік I (фр. Chilpéric I; бл. 539–584) — король франків у 561–584 роках. 
 Хільперік II (*Chilperic II, бл. 670 —13 лютого 721) — король Нейстрії у 715—718 роках, король усіх франків у 718—721 роках.
 Хільперік Аквітанський (*Chilperic 629 або 630  —632) — король Аквітанії у 632 році.